

Cinema 
 Il cigno nero (The Black Swan) – film del 1924 diretto da Millard Webb
 Il cigno nero (The Black Swan) – film del 1942 diretto da Henry King
 The Black Swan – cortometraggio inglese del 1952

Letteratura 
 The Black Swan – romanzo fantasy del 1999 di Mercedes Lackey 
Il cigno nero (The Black Swan) – romanzo del 1932 di Rafael Sabatini
Il cigno nero (The Black Swan) – libro del 2007 di Nassim Nicholas Taleb

Musica 
 The Black Swan – album dei The Triffids del 1989
 The Black Swan – album di Bert Jansch del 2006
 The Black Swan – album degli Story of the Year del 2008

Pagine correlate
 Cigno nero
 Il cigno nero
 Black Swan
 Black Swan Records